Ткачик Богдан Іванович — заслужений художник України, громадський діяч.
 Ткачик Валерій Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища